Bihari steht für:

 eine Gruppe indoarischer Sprachen, siehe Bihari

Bihari ist der Familienname folgender Personen:

 János Bihari (1764–1827), ungarischer Komponist
 Joe Bihari (1925–2013), US-amerikanischer Musikproduzent
 Jószef Bihari (1901–1981), ungarischer Schauspieler
 Lal Bihari (* 1961), fälschlicherweise behördlich für tot erklärt, Aktivist für Belange „Toter“, Ig-Nobelpreisträger
 Sándor Bihari (1855–1906), ungarischer Maler